АЕК може да се отнася до:

 гръцкия спортен клуб АЕК от гр. Атина.
 кипърския футболен отбор АЕК от гр. Ларнака.
 четвъртодивизионния футболен отбор АЕК от гр. Патра, Гърция.